Erik Bergqvist eller Bergkvist kan syfta på:

 Erik Bergqvist (vattenpolospelare) (1891–1954), svensk simmare, vattenpolospelare och fotbollsmålvakt samt en av grundarna av AB Tipstjänst
 Erik Bergkvist (ingenjör) (1915–1985), svensk ingenjör
 Erik Bergqvist (friidrottare) (född 1934), svensk långdistanslöpare
 Erik Bergkvist (politiker) (född 1965), svensk socialdemokratisk EU-parlamentariker
 Erik Bergqvist (författare) (född 1970), svensk författare